Czabay Ágoston (Óbecse, 1934–) magyar designer, iparművész.

Életpályája 
Czabay Ágoston 1962-ben szerzett diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 1970 óta szabadfoglalkozású iparművész. Tervez, kísérletezik és prototípusokat készít. Úgy érzi, hogy műhelyében a munkák kivitelezése során bensőséges kapcsolatba kerülhet az anyagokkal és a formákkal. Az utóbbi tíz évben együtt dolgozik fiatal designerekkel.

Irodalom 
 Magyar Design 92 (első kötet). Magyar Design Kulturális Alapítvány, Budapest, szerkesztette és tervezte Kulinyi István, 1992.

1934-ben született személyek
Élő személyek
Óbecseiek
Magyar iparművészek
Magyar designerek
MOME